Явапайит () — минерал, назван по названию индейского племени Явапаи.

Свойства 
Явапайит прозрачный минерал, бледно-розовато-розового цвета, со стеклянным близким к алмазному блеском, с весьма совершенной спайностью и близким к раковистому изломом. Сингония моноклинная, твердость по шкале Мооса — 2,5-3, плотность 2,88 г/см³. Открыт в 1959 году.

Название на других языках 
 немецкий — Yavapaiit
 испанский, баскский — Yavapaiita
 английский, итальянский — Yavapaiite
 каталанский — Yavapaiïta
 украинский — Явапайїт

Литература

См. также 
 Явапаи

Ссылки 
 Явапайит в GeoWiki
 Yavapaiite

Минералы по алфавиту
Сульфаты (минералы)
Минералы калия
Минералы железа
Соединения железа по алфавиту